Batalj kan syfta på:

 Batalj – en strid i krig, se fältslag
 Batalj (kortspel) – ett kortspel
 Bataljmålning – en målning som framställer ett oftast historiskt slag eller andra stridshandlingar till lands